Een letter uit het Arabische alfabet: hamza (letter) 
 Een oom van de islamitische profeet Mohammed: Hamza ibn Abd al-Muttalib
 Een Pakistaans politicus: Hamza (policitus) (1929-2021)
 Een Belgische rapper: Hamza (rapper)